Trzej towarzysze – powieść Ericha Marii Remarque'a, wydana w 1937 roku
 Trzej towarzysze – radziecki film z 1935 roku
 Trzej towarzysze – amerykański film z 1938 roku
 Franciszkańskie Centrum Młodzieżowo-Powołaniowe Trzej Towarzysze –  istniejący w Chorzowie Klimzowcu na Górnym Śląsku ośrodek duszpasterski